Möbelmagazin des Tischleramts bezeichnet

 Möbelmagazin des Tischleramts Hannover, 1825 gegründete Ausstellungs und Verkaufseinrichtung der hannoverschen Tischleramtsmeister
 Möbelmagazin des Tischleramts Hamburg 1785 gegründete Einrichtung des Tischleramts in Altona, sehenswerter Bau in der Paulstraße, siehe Mobilienmagazin des Tischleramts